Мьёльнир (, ) — оружие бога германо-скандинавской мифологии Тора, а также ряд производных имён собственных:

 Мьёльнир (Marvel Comics) — оружие супергероя Тора и в комиксах студии Marvel.
 Существует также ряд одноименных объектов (оружия, космических кораблей и др.) в ряде произведений и серий фантастического жанра (сериалах, видеоиграх и т. д.)
  — норвежский футбольный клуб из города Нарвик
 Мьёльнир — ударный кратер в Баренцевом море
 Мьёльнир — псевдоним художника-плакатиста Третьего Рейха 
 (85585) Мьёльнир — астероид

 Корабли
  — шведский эсминец
  — шведский сторожевой катер
  — норвежский монитор